Megiddó városánál három jelentős csatát tart számon a történelem.

 Megiddói csata; az egyiptomiak kánaáni terjeszkedésének egyik jelentős csatája az i. e. 15. században
 Megiddói csata; Egyiptom és Júdea összecsapása i. e. 609-ben
 Megiddói csata; az első világháborúban a britek és az oszmánok összecsapása 1918 szeptemberében